Cerapus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Thomas Say 1817. Cerapus ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cerapus